

Presentación previa 
Marius Copil fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en cuartos de final ante Jürgen Melzer.

Jürgen Melzer derrotó en la final a Márton Fucsovics.

Cabezas de serie 

  Lukáš Lacko  (Baja)
  Sergiy Stakhovsky (Primera ronda)
  Marius Copil (Cuartos de final)
  Thomas Fabbiano (Primera ronda)

<ol start=5>
  Yevgueni Donskoi ''(Primera ronda)
  Norbert Gombos ''(Segunda ronda)
  Lee Duck-hee ''(Primera ronda)
  Luca Vanni ''(Cuartos de final)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Budapest 2017